Paul Kocher ist der Name folgender Personen:
 Paul Kocher (Feuerwerker) (* 1919), deutscher Feuerwerker und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
 Paul H. Kocher (Paul Harold Kocher; 1907–1998), US-amerikanischer Anglist
 Paul C. Kocher (Paul Carl Kocher; * 1973), US-amerikanischer Kryptologe und Unternehmer